Ceiba steht für:

 Ceiba, Pflanzengattung
 Ceiba (Puerto Rico), Ort in Puerto Rico

CEIBA steht für:

 CEIBA Intercontinental, Fluggesellschaft in Äquatorialguinea

Siehe auch:
 La Ceiba (Begriffsklärung)